

Fauna 
 Bocca d'oro o Ombrina bocca d'oro – pesce della famiglia Sciaenidae

Letteratura 
 Narciso e Boccadoro – romanzo di Hermann Hesse del 1930

Personaggi 
 Boccadoro Carlo – musicista e compositore
 Boccadoro Enrico –  cantautore italiano
 Boccadoro Leonardo – psicologo, psicoterapeuta, autore di pubblicazioni scientifiche
 Boccadoro Mario – professore universitario, direttore della Divisione Ematologia dell'Ospedale Molinette di Torino
 Boccadoro Milena – giornalista RAI dal 1986 e conduttore del TG Piemonte

Spettacolo 
 Boccadoro The Traveller – musical di Massimo Sigillò Massara, ©2005 (ispirato al romanzo di Hermann Hesse)